А́нна Никола́евна Шаба́нова (, дер. Шабаново, Смоленская губерния — 25 мая 1932, Ленинград) — российская женщина-врач. Герой Труда.

Принадлежит первому выпуску (1877) впервые организованных в России женских врачебных курсов при Санкт-Петербургской Императорской медико-хирургической академии. Первая женщина-врач из числа обучавшихся в России, ставшая признанным специалистом в области детских болезней. Одна из основоположников Санкт-Петербургской (Ленинградской) педиатрической школы.

Писательница и общественный деятель. Принадлежит числу наиболее ярких и последовательных пропагандистов женского образования в России. Одна из организаторов и председатель первой официально признанной в России женской общественной организации — «Русское женское взаимно-благотворительное общество».

Потомственная дворянка Смоленской губернии.

Биография 
Детство Анны Шабановой прошло в предместьях Смоленска, в небольшом имении отца — поручика Николая Шабанова. Сведений о семье почти не сохранилось. Известно, что отец умер вскоре после рождения дочери, и её воспитанием занималась мать. Прадед Анны — Александр Шабанов — в молодости был армейским офицером. Выйдя в отставку в чине секунд-майора, с 1773 года уже в статской службе он занимал должность стряпчего Смоленского губернского наместничества.

Начальное образование Анна получила дома, затем в Смоленске училась в закрытом частном пансионе для девочек. После окончания пансиона Анна решила искать пути к продолжению образования. Начала она с того, что в 1865 году в Москве сдала экзамены на аттестат зрелости по программе мужских гимназий (с оценкой знаний латинского языка). Оставшись в Москве, А. Н. Шабанова оказалась вовлечённой в деятельность женской секции ишутинского кружка. Её заботила лишь борьба женщин за право получения высшего образования в России, однако цели кружка и в особенности его
методы оказались куда более радикальными. Не гнушались ишутинцы и терроризма. После неудачного покушения 4 апреля 1866 года члена кружка Дмитрия Каракозова на императора Александра II Анна Николаевна была арестована и 6 месяцев провела в одиночной камере. Никакой существенной вины девушки обнаружено не было, но после освобождения ей было предписано проживать на родине в Смоленске.

Дома А. Н. Шабанова не прекратила попыток добиться своего права на продолжение образования. В июне 1868 года она составила письмо на имя ректора Петербургского университета, под которым подписались 63 её единомышленницы: 
В 1871 году в виде исключения А. Н. Шабанова была принята на естественный факультет Императорского Александровского университета в Гельсингфорсе. Великое княжество Финляндское оказалось единственным местом в Российский Империи, где женщинам иногда дозволялось получать высшее образование.

Годом позже, в 1872 году в Санкт-Петербурге при Императорской Медико-хирургической академии (МХА) впервые в России были открыты высшие женские «курсы ученых акушерок» (позже переименованные в «Высшие женские врачебные курсы»). Инициатива принадлежала членам медицинского Совета МХА профессорам Н. И. Козлову, Н. Ф. Здекауэру и А. Я. Красовскому, которым удалось убедить военного министра Д. А. Милютина в целесообразности этой идеи. (В 1876 году курсы были переведены в Николаевский военный госпиталь).

Анна Шабанова поступила сразу на второй курс этих курсов в 1873 году. Ей посчастливилось слушать ведущих профессоров академии. Лекции по детским болезням читал главный врач детской больницы принца Петра Ольденбургского профессор Карл Андреевич Раухфус. Именно он увлек Анну Николаевну педиатрией и сразу после окончания в 1877 году курсов способствовал её зачислению на женские медицинские курсы в качестве своего ассистента.

Став преподавателем, практические занятия по педиатрии со слушательницами врачебных курсов А. Н. Шабанова вела в стенах Николаевского военного госпиталя, где под управлением лейб-педиатра И. П. Коровина успешно функционировало небольшое число детских коек (в 1886 году на их базе И. П. Коровиным было создано отделение для офицерских детей на 20 коек), а также в больнице принца Петра Ольденбургского. Здесь по предложению К. А. Раухфуса она с 1878 года стала работать врачом-экстерном.

После того, как по нелепому распоряжению нового военного министра П. С. Ванновского женские врачебные курсы в 1881 году прекратили своё существование Анна Николаевна продолжила врачебную деятельность в детской больнице, руководимой К. А. Раухфусом. В 1895 году она была назначена штатным врачом отделения для приходящих больных детей, оставаясь в этой должности до последнего дня своей жизни.

Врачебная деятельность А. Н. Шабановой не ограничивалась одной лишь больницей. В 1883 году в Гатчине, в доме, пожертвованном после смерти дочери тайным советником П. М. Ковалевским, она организовала и возглавила лечебницу для хронически больных детей, учрежденную в память девицы Александры Ковалевской (чуть позже вторую такую лечебницу возглавил профессор А. А. Руссов; она называлась Петролюбовской и располагалась в Дегтярном переулке). Бывшая дача П. М. Ковалевского отличалась особым великолепием, о чём в своих «Воспоминаниях» писала княгиня М. В. Волконская:
Четыре года спустя там же в Гатчине в бывшем доме С. П. Боткина, находившемся напротив лечебницы, Анна Николаевна добилась открытия дома попечения для хронических больных детей, которые по различным причинам не могли быть выписаны домой из лечебницы.

В добавление к перечисленному с 1890 года Анна Николаевна стала выполнять обязанности врача в Мариинской женской гимназии (с 1899 года носившей имя принцессы Е. М. Ольденбургской) и одновременно в частной гимназии княгини А. А. Оболенской.

Наконец, в 1897 А. Н. Шабанова оказалась среди учредителей Общества приморских санаторий для хронически больных детей. Войдя в состав Комитета этого общества, в 1900 году она стала главным инициатором организации санатория на 30 мест в окрестностях Виндавы (Курляндская губерния) для детей больных туберкулёзом.

После Октябрьской революции, а вместе с ней разрушением благотворительности в стране и формальным уравниванием в правах женщин и мужчин, А. Н. Шабанова вынужденно прекратила свою общественную деятельность. С одной стороны, исчез предмет её многолетней борьбы, поскольку в Советской России права женщин и мужчин юридически были полностью уравнены, с другой — под запретом оказалась любая частная инициатива. Анна Николаевна целиком сконцентрировалась на работе в больнице, которая при советской власти стала носить имя своего основателя и первого главного врача К. А. Раухфуса. Обладая огромным опытом организационной работы она продолжала служить старшим врачом отделения для приходящих больных и не претендовала на руководящие посты. После выхода в отставку К. А. Раухфуса, с 1908 года больницей последовательно руководили А. А. Руссов, Ю. П. Серк и Н. И. Лунин. Для каждого из них А. Н. Шабанова всегда оставалась надёжной опорой. Когда в июле 1927 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О героях труда», то в 1928 году одной из первых в стране именно Анне Николаевне было присвоено это почётное звание.

Анна Николаевна Шабанова скончалась в 1932 году в возрасте 84-х лет и была похоронена на Волковском лютеранском кладбище подле могилы К. А. Раухфуса. Несколькими годами позже рядом был похоронен единомышленник Анны Николаевны и четвёртый главный врач больницы — Н. И. Лунин.

Общественная деятельность и борьба за права женщин в России 

Ещё в юные годы, преодолев огромные трудности на пути достижения заветной цели, А. Н. Шабанова уже не могла не продолжить борьбы за права женщин в России.
 Начало было положено, когда вскоре после окончания женских курсов Анне Николаевне удалось добиться разрешения женщинам-врачам работать в качестве ординаторов при госпиталях.
 Этот небольшой успех привёл к тому, что А. Н. Шабанова повела кропотливую работу, направленную на уравнивание в правах врачей женского и мужского пола. В 1880 году Анне Николаевне удалось добиться учреждения нагрудного знака «Женщина-врач». Дело в том, что выпускницы первых медицинских курсов после сдачи итоговых экзаменов не получали никаких документов, подтверждающих их квалификацию. По положению, знак «Женщина-врач» даровался лично императором Александром II и до 1883 года оставался единственным таким «документом».
 В отличие от мужчин, которые оканчивали академию или медицинские факультеты в звании «лекарь», а защитившие диссертацию, получали звание «доктор медицины», выпускницы женских курсов ещё долго могли рассчитывать только на звание «женщина-врач». Но даже оно удовлетворяло не всех. При попытке министра внутренних дел заменить это звание на другое — «учёная акушерка», именно Анне Николаевне удалось добиться отмены этого решения, как умаляющего профессиональные достижения врачей женского пола.
 Начиная с 1883 года благодаря усилиям А. Н. Шабановой списки женщин-врачей стали публиковаться в ежегодном издании «Российский медицинский список». Это было первым официальным признанием прав женщин на медицинскую практику в России.
 В 1898 году А. Н. Шабанова, первая из женщин-врачей, была включена в состав редакционной коллегии вновь учрежденного научно-популярного медицинского журнала «Спутник здоровья».
 Наряду с Н. В. Стасовой, А. П. Философовой, А. Н. Пешковой-Толиверовой и М. В. Безобразовой в 1895 году А. Н. Шабанова оказалась ключевой фигурой при создании «Русского женского взаимно-благотворительного общества», поставившего своей целью «объединение женщин для содействия их духовному развитию, а также улучшению их положения — материального, социального и правового». Проект устава был представлен А. Н. Шабановой и Н. В. Стасовой министру внутренних дел в марте 1895 года, а через два месяца 25 мая состоялось его Общества. Его возглавил совет под председательством А. Н. Шабановой. Структуру Общества составляли:
 Общежитие для одиноких женщин;
 Благотворительный отдел;
 Детский очаг — по существу, один из первых в Петербурге детских садов, который многие годы возглавляла сама А. Н. Шабанова;
 Библиотека;
 Касса взаимопомощи;
 Кружок помощи детям;
 Бюро подбора мест и занятий для женщин, ищущих труд — один из первых в России центров профориентации и трудоустройства;
 Музыкально-литературный кружок;
 Курсы гимнастики для детей;
 Этический кружок;
 Отдел избирательных прав женщин — был организован по инициативе А. Н. Шабановой в 1906 году. Он оказался ключевым в разработке правовых основ, закрепляющих политическое и гражданское равенство женщин с мужчинами. В частности Отделом, были разработаны проекты следующих законов: а) о праве на раздельное проживание супругов; б) об отдельных паспортах; в) об уравнивании наследственных прав женщин с мужчинами; г) об участии женщин в земельном самоуправлении.
 При самом деятельном участии А. Н. Шабановой и по её инициативе, отделом избирательных прав женщин Русского женского взаимно-благотворительного общества был подготовлен и созван Первый всероссийский женский съезд. Он прошёл в Петербурге с 10 по 16 декабря 1908 года. Главной задачей съезда было содействие «объединению женщин в одном стремлении — завоевание прав и представление картины деятельности в сфере общественной, просветительно-научной и экономической».
 Чуть раньше, в 1903 году Анна Николаевна вошла в состав ежедневной общественно-политической безцензурной газеты «Слово», а в 1905 году как детский врач и представитель женской организации Анна Николаевна стала членом Совета вновь созданного Союза для борьбы с детской смертностью в России.
 При непосредственном участии Анны Николаевны 21 апреля 1910 года был созван 1-й Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщин и его причинами. Съезд был направлен на борьбу с проституцией в России.
 В 1912 году А. Н. Шабанова была избрана почётным членом Международного общества женщин-врачей в Америке (в 1929 году она стала членом Американской Академии социальных наук в Филадельфии).
 В том же году А. Н. Шабанову выбрали вице-президентом Всеобщего женского союза во имя мира со штаб-квартирой в Париже, а в 1913 году получила такой же пост в Международном совете женщин.
 15 марта 1917 года усилиями Анны Николаевны был утвержден Устав Всероссийского женского союза. Иначе говоря была создана национальная феминистская женская организация России.
 С началом Первой мировой войны, уже в августе 1914 года с Высочайшего одобрения в России появились две общественно-политические организации Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов. В их задачи входила помощь больным и раненым воинам. А. Н. Шабанова вошла в Петроградский отдел Всероссийского союза городов, став членом его отдела по оказанию помощи беженцам

Отдельные научные и литературные труды

Адреса в Петербурге 
Оказавшись в Петербурге, А. Н. Шабанова поселилась в доходном доме по адресу Малая Итальянская (с 1902 года ул. Жуковского), д. 38, где прожила до дня своей смерти. Расположенный на углу ул. Жуговского и Лиговского пр., почти напротив детской больницы им. К. А. Раухфуса, которой Анна Николаевна отдала более полувека, дом сохраняется и в 21 веке.

См. также 
Санкт-Петербургское отделение Союза педиатров России

Примечания

Литература 
 А. Шабанова — первая женщина-врач // Огонек. — 1927. — № 41.
 Векслер А. Такая удивительная Лиговка : Анна Николаевна Шабанова.
 Юкина И. И. Доктор Шабанова.
 Благотворительность в Петербурге / История / Благотворители, попечители, сотрудники / Шабанова Анна Николаевна

Медики Российской империи
Педиатры Российской империи
Педиатры СССР
Педиатры Санкт-Петербурга
Первые женщины в профессии
Герои Труда
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище